Thomas Bourchier ist der Name folgender Personen:

* Thomas Bourchier (Kardinal) (1404–1486), Erzbischof von Canterbury, Lordkanzler und Kardinal
 Thomas Bourchier (Adliger) († 1491), englischer Adliger
 Thomas Bourchier of Horsley († 1512), englischer Ritter